Fork (ontwikkeling), een afsplitsing van code in softwareontwikkeling
Fork (informatica), het afsplitsen van een nieuw proces